McClean est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1989), journaliste et scénariste britannique
 (né en 1979), footballeur costaricain
 (né en 1963), footballeur anglais
 (1876-1955), pionnier de l'aviation britannique
Frank McClean (1837-1904), astronome et pionnier britannique
James McClean (né en 1989), footballeur irlandais
 (né en 1989), joueur de rugby anglais

Maxine McClean, femme politique barbadienne
, comédien et présentateur de télévision britannique
 (1804-1870), homme politique américain de la Pennsylvanie
 (1933-2011), homme politique nationaliste irlandais
, statisticienne et chercheuses nord-irlandaise
 (1932-2016), peintre impressionniste irlandaise
, écrivaine et chercheuse australienne
Stacey McClean (née en 1989), chanteuse anglaise

Voir aussi
Mine de McClean Lake, mine du nord de la Saskatchewan au Canada

Homonymie de patronyme